Rididing ist der Name von
 Laura Riding (1901–1991), US-amerikanische Dichterin

Riding steht für
 East Riding of Yorkshire, Gebietskörperschaft in England 
 West Riding of Yorkshire, Verwaltungsgebiet in England 
 North Riding of Yorkshire, Verwaltungsgebiet in England 
 South Riding (Virginia), Verwaltungsgebiet in den USA
 Riding (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Ridings
 Rieding
 Ryding
 Ridin’
 Red Riding
 Street riding